Аполлоза () — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Беневенто.

Население составляет 2750 человек, плотность населения составляет 138 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 82010. Телефонный код — 00824.

Покровительницей коммуны почитается святая Анна, празднование 26 июля.

Ссылки 

Города Италии